Klausmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Klausmeier (* 1965), deutscher Kunst- und Architekturhistoriker
 Friedrich Klausmeier (* 1915), deutscher Musikpädagoge und Musikwissenschaftler
 Gustav Klausmeier, deutscher Bildhauer in Bünde